Hus har flere betydninger:
 Hus – en boligform.
 Hus (halvleder) - en metal, plast, glas eller keramik indkapsling, som indeholder en eller flere diskrete halvlederkomponenter eller integrerede kredsløb
 Hæmolytisk-uræmisk syndrom
 Jan Hus
 Huse (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1967 af Helge Ernst